La Bibliothèque voltaïque est une collection de romans et de recueils, éditée par Les Moutons électriques.

La collection, dirigée par André-François Ruaud, vise à constituer un catalogue solide de titres relevant des littératures de l'imaginaire, donc aussi bien de la science-fiction que de la fantasy et du fantastique. Elle intègre surtout des créations originales par de nouveaux auteurs francophones (Jean-Philippe Jaworski, Nathalie Dau, Stefan Platteau, Alex Nikolavitch, Chloé Chevalier, Nicolas Texier, par exemple), avec quelques traductions inédites (Stephen Fry, Terri Windling, Lisa Goldstein) et des recueils originaux (Fabrice Colin, Michel Jeury, Michael G. Coney, Roland C. Wagner).

Titres publiés 
 La Vallée du temps profond par Michel Jeury, 2008
 Péninsule par Michael G. Coney, 2008
 Comme des fantômes par Fabrice Colin, 2008
 Corps-machines et rêves d'anges par Alain Bergeron, 2008
 Les Mains d'Orlac par Maurice Renard, 2008
 Le Nouveau Cabinet des fées par Louis Batissier, 2008
 Chimères par Mary Rosenblum, 2009
 Deux collèges de magie par Caroline Stevermer, 2009
 Gagner la guerre par Jean-Philippe Jaworski, 2009
 Le Faiseur d'histoire par Stephen Fry, 2009
 Tancrède, une uchronie par Ugo Bellagamba, 2009
 Regarde le soleil par James Patrick Kelly, 2009
 L'Épouse de bois par Terri Windling, 2010
 Janua Vera par Jean-Philippe Jaworski, 2010
 Des nouvelles du Tibbar par Timothée Rey, 2010
 Le Pont sur les étoiles par James E. Gunn et Jack Williamson, 2010
 Voix du futur par Richard Comballot (dir.), 2010
 Enquêtes de Solar Pons par August Derleth, 2011
 La Cité des ténèbres par Léon Groc, 2011
 Espion de l'étrange par Serge Lehman, 2011
 Wastburg par Cédric Ferrand, 2011
 Dans la forêt des astres par Timothée Rey, 2011
 L'Ombre dans la vallée par Jean-Louis Le May, 2012
 Porcelaine, légende du tigre et de la tisseuse par Estelle Faye, 2013
 Lee Winters, shérif de l'étrange par Lon T. Williams, 2013
 Les Îles de la Lune par Michel Jeury, 2013
Même pas mort par Jean-Philippe Jaworski, 2013
Johan Heliot vous présente ses hommages par Johan Heliot, 2013
Poupée aux yeux morts par Roland C. Wagner, 2013
 Les Souffles ne laissent pas de traces (N’a-Qu’un-Œil, chamane-détective) par Timothée Rey, 2014
 Le Casino perdu, suivi de Orages en terre de France par Michel Pagel, 2014
 Minuscules flocons de neige depuis dix minutes par Sabrina Calvo, 2014
 Manesh, Les Sentiers des Astres, 1 par Stefan Platteau, 2014
 Un éclat de givre par Estelle Faye, 2014
 La Lisière de Bohême par Jacques Baudou, 2014
 Les Âmes envolées par Nicolas Le Breton, 2014
Sovok par Cédric Ferrand, 2015
Or et nuit par Mathieu Rivero, 2015
Chasse royale I par Jean-Philippe Jaworski, 2015
La Mère des ondes et des crues par Timothée Rey, 2015
Véridienne par Chloé Chevalier, 2015
La Fenêtre de Diane par Dominique Douay, 2015
Techno Faerie par Sara Doke, 2016
Le Club par Michel Pagel, 2016
Source des tempêtes par Nathalie Dau, 2016
Allison par Laurent Queyssi, 2016
Dur silence de la neige par Christian Léourier, 2016
Je suis le sang par Ludovic Lamarque & Pierre Portrait, 2016
 Shakti, Les Sentiers des Astres, 2 par Stefan Platteau, 2016
L'Épée de l'hiver par Martha Randall, 2016
 Eschatôn par Alex Nikolavitch, 2016
Les Cœurs enchaînés par Nicolas Le Breton, 2016
Brume de cendres par Dominique Douay, 2016
Les Terres de l'Est par Chloé Chevalier, 2016
Conte de la plaine et des bois, par Jean-Claude Marguerite, 2016
L’homme qui traversa la Terre par Robert Darvel, 2016
Sombres cités souterraines par Lisa Goldstein, 2017
Les Papillons géomètres par Christine Luce, 2017
Bois d'Ombre par Nathalie Dau, 2017
L'île de Peter par Alex Nikolavitch, 2017
Sur les traces de Frankenstein par André-François Ruaud, 2017
Chasse royale II par Jean-Philippe Jaworski, 2017
Mers brumeuses par Chloé Chevalier, 2017
Pierre-fendre par Brice Tarvel, 2017
Espérer le soleil par Nelly Chadour, 2017
Sherlock Holmes aux Enfers par Nicolas Le Breton, 2017
La Saison de la sorcière par Roland C. Wagner, 2017
L'Ordre du labyrinthe par Lisa Goldstein, 2018
Le Chaudron brisé par Nathalie Dau, 2018
Opération Sabines par Nicolas Texier, 2018
Femmes d'argile et d'osier par Robert Darvel, 2018
Meijo, Les Sentiers des Astres, 3 par Stefan Platteau, 2018
Le Camphrier dans la ville flottante par Nicolas Labarre, 2018
Le Dompteur d'avalanches par Margot Delorme, 2018
Chasse royale III par Jean-Philippe Jaworski, 2019
Opération Jabberwock par Nicolas Texier, 2019
Ce qui n'est pas nommé par Roland C. Wagner, 2019
L'été insensé  par Roland C. Wagner, 2019
Trois coracles cinglaient vers le couchant par Alex Nikolavitch, 2019
Astar Mara - les chemins d'eau par Brice Tarvel, 2019
London Noir par André-François Ruaud, 2019
Chasse royale IV par Jean-Philippe Jaworski, 2020
Le Chant des cavalières par Jeanne Mariem Corrèze, 2020
Clémente nous soit la pluie par Chloé Chevalier, 2020
Les Canaux du Mitan par Alex Nikolavitch, 2020
Opération Lorelei par Nicolas Texier, 2020

Titres limités hors commerce 
 La Vallée du temps profond par Michel Jeury, 2008
 Comme des fantômes par Fabrice Colin, 2008
 Le Casino perdu par Michel Pagel, 2009
 Le Prisonnier de la planète Mars par Gustave Le Rouge, 2009
 Poupée aux yeux morts par Roland C. Wagner, 2009
 Tancrède, une uchronie par Ugo Bellagamba, 2009
 Section des statistiques par Luc Dutour, 2010
 Gagner la guerre par Jean-Philippe Jaworski, 2010
 Janua Vera par Jean-Philippe Jaworski, 2010
 Radio-théâtre par Xavier Mauméjean, 2011
 De la gloire dans de la boue par Léon Groc, 2013
Deux futurs proches par Ayerdhal, 2017
Le Roi cornu suivi de Dévoreur par Stefan Platteau, 2017
Le Sentiment du fer par Jean-Philippe Jaworski, 2018
Bleu puzzle par Nathalie Dau, 2019
Les Miscellanées de Jean-Philippe Jaworski par Jean-Philippe Jaworski, 2019
L'Été insensé par Roland C. Wagner, 2019
Folles années folles par Roland C. Wagner, 2020
La Sorcières du lac par Oscar David, 2020

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel de la collection

Collection de littérature de science-fiction
Collection de littérature de fantasy
2008 en science-fiction